Il singolare maschile dello Samsung Securities Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Lu Yen-Hsun ha difeso il titolo dell'anno precedente battendo in finale Wang Yeu-tzuoo 7–5, 6–3.

Teste di serie

 Lu Yen-Hsun (campione)
 Grega Žemlja (primo turno)
 Gō Soeda (secondo turno)
 Tatsuma Itō Secondo turno)

  Rik De Voest(quarti di finale)
  Florent Serra (secondo turno)
  Uladzimir Ihnacik (secondo turno)
  Michał Przysiężny (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Samsung Securities Cup 2011